Рифф ()
 Рифф (музыка) — остинатная мелодическая фраза и/или последовательность аккордов, выполняющая функцию краткого рефрена музыкальной пьесы.

Фамилия 
 Рифф, Давид (род. 1975) — художественный критик.
 Рифф, Давид — американский писатель, сын Сьюзен Зонтаг.
 Рифф, Жан-Ноэль (род. 1981) — французский шахматист, международный мастер (2005).

См. также 
 RIFF — формат файла.
 Riff — композиция нидерландского диджея Сандера ван Дорна.
  — название музыкального альбома британской рок-группы Status Quo.
 Риф (значения)